Konrad von Raabs ist der Name folgender Personen:
 Konrad I. von Raabs († um 1143), Burggraf von Nürnberg
 Konrad II. von Raabs (* um 1125/30–1191), Burggraf von Nürnberg